Кубок Італії з футболу 1998—1999 — 52-й розіграш Кубка Італії з футболу. Турнір стартував 22 серпня 1998 року, а завершився 30 травня 1999 року. У турнірі взяли участь 48 італійських клубів. У фіналі «Парма» виграла у «Фіорентіни» і в 2-й раз завоювала Кубок Італії.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>22/30 серпня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>23/30 серпня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>24/30 серпня 1998

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>8/23 вересня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>9/22 вересня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>9/23 вересня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>9/24 вересня 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>10/23 вересня 1998

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>27 жовтня/11 листопада 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>28 жовтня/10 листопада 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>28 жовтня/11 листопада 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>28 жовтня/12 листопада 1998

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>29 жовтня/11 листопада 1998

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>1 грудня 1998/27 січня 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>2 грудня 1998/28 січня 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>3 грудня 1998/27 січня 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>13/26 січня 1999

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>17 лютого/9 березня 1999

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>18 лютого/10 березня 1999

|}

Фінал 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>14 квітня/4 травня 1999

|}

Перший матч

Повторний матч

Матч за третє місце 
Раунд проводився для визначення учасника Кубка УЄФА 1999—2000. 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|<center>27/30 травня 1999

|}

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf  

1998–1999
Італія
Італія
1998 в італійському спорті
1999 в італійському спорті